Salmanasar es el nombre de varios reyes de Asiria:
Salmanasar I (1274-1245 a. C.)
Salmanasar II (1031-1020 a. C.)
Salmanasar III (858 - 824 a. C.)
Salmanasar IV (783 - 772 a. C.)
Salmanasar V (727 - 722 a. C.)